Playboy puede referirse a:

Playboy Enterprises 

 Playboy, revista erótica estadounidense.
 Playboy (Brasil), versión brasileña de la revista erótica Playboy;
 Playboy TV, canal de televisión erótico;
 Playboy Online, sitio web;
 Videos Playboy;
 Mansión Playboy, casa de Hugh Hefner;
 Playboy Club, clubes nocturnos;
 Conejita de Playboy, camarera que trabaja en los clubes Playboy;

Música 

 Les Playboys, grupo musical
 Playboys, álbum de The Rasmus
 Playboys (canción), canción de The Rasmus

Entretenimiento 

 Girls of the Playboy Mansion, serie de televisión;
 The Playboy of the Western World. obra de teatro;
 Playboy: The Mansion, videojuego;

Otros 

 Play-Boy (pinball), máquina de pinball.